Ким Хён Ги (; 9 февраля 1983 года, Хвасун, Республика Корея) — южнокорейский прыгун с трамплина, участник шести подряд зимних Олимпийских игр, чемпион Азиатских игр 2003 года в команде.

Спортивная биография 
Заниматься прыжками с трамплина Ким Хён Ги начал во втором классе школы в городе Муджу.

В Кубке мира в Ким Хён Ги дебютировал 28 ноября 1999 года на этапе в финском городе Куопио. Лучшим результатом в индивидуальных соревнованиях является 21-е место. Лучшим результатом Кима в итоговом общем зачёте Кубка мира является 65-е место в сезоне 2005/2006. За свою карьеру участвовал в трёх чемпионатах мира, лучший результат 10-е место в командных соревнованиях на чемпионате мира 2005 года, а в личных соревнованиях южнокорейский прыгун не поднимался выше 38-го места.

На зимних Олимпийских играх Ким дебютировал в 1998 году в Нагано. Южнокорейский прыгун стартовал в трёх дисциплинах: нормальный трамплин - 59-е место, большой трамплин - 51-е место, командные соревнования - 13-е место.

На зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити стал 36-м на нормальном трамплине, 31-м на большом и 8-м в команде.

На зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине стартовал в трёх дисциплинах: стал 13-м в команде, 39-м на большом трамплине и 43-м на нормальном трамплине.

На зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере показал следующие результаты: нормальный трамплин 40-е место, большой трамплин 42-е место.

В 2014 году Ким выступил на своих пятых зимних Олимпийских играх в Сочи. В прыжках с нормального трамплина Ким уверенно преодолел квалификацию, заняв 16-е место. В основном раунде корейский прыгун занял 42-е место. В прыжках с большого трамплина Ким Хён Ги не смог преодолеть квалификационный раунд. В командных соревнованиях сборная Южной Кореи заняла предпоследнее 11-е место, а сам Ким показал лучший результат в своей команде.

Завершил карьеру после Олимпийских игр 2018 года.

Использjdfk лыжи производства фирмы Rossignol.

Кубок мира

Результаты в Кубке мира

Личная жизнь 
 Окончил университет города Тэгу.

См. также 
 Список спортсменов с наибольшим количеством участий в Олимпийских играх

Ссылки 
 
 
 

Прыгуны с трамплина Республики Корея
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 1998 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2002 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2006 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2010 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2014 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2018 года